Zagrosia är ett släkte av insekter. Zagrosia ingår i familjen Dericorythidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Zagrosia